en 
Stanča, un village du district de Trebišov ;
en 
Stanča, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.